Redmi Note 7 Pro — смартфон від Xiaomi, а точніше нового бренду Redmi. Телефон продається лише в Китаї та Індії. Це оновлена версія Redmi Note 7, яка поставляється з процесором Snapdragon 660 і сенсором камери Samsung Isocell BM1 48MP. Redmi Note 7 Pro поставляється з оновленим процесором Snapdragon 675 і датчиком камери 48MP Sony Exmor RS IMX586 .

Галерея

Див. також 
 Realme X2 Pro

Примітки 

Note 7 Pro
Фаблети
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони, представлені в 2019 році
Мобільні телефони з кількома тиловими камерами
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем
Смартфони, зняті з виробництва